Йот — назва літери «J» у деяких абетках на основі латинки;
 Йот — назва літери «Ј» у сербській кирилиці;
 Йот — назва літери «Й» в українській абетці

Див. також 
 Йота (значення)
 Йотація — поява у вимові слова звука (j) перед голосним звуком на початку слова або між голосними 
 Йотацизм — різновид дислалії, вади вимови звука «й»